Cerea puede referirse a:

 Cerea es un municipio italiano de la provincia de Verona, en la región del Véneto.
 Cerea es el nombre de una antigua ciudad griega de Creta. 
 Cerea es el nombre de una antigua ciudad griega de Tracia.
 Cerea es un planeta imaginario de la saga de la Guerra de las Galaxias de donde provienen los cereanos como Ki-Adi-Mundi.
 El nombre de un sinónimo del género botánico '''''Paspalum.